Hermaios (, latinisiert Hermaeus) ist:

 Hermaios (Monat), ein altgriechischer Monat
 Hermaios (Archon), Archon von Theben
 Hermaios (König), indo-griechischer König
 Hermaios (Schriftsteller), möglicherweise Vater des Nikanor
 Hermaios (Töpfer), attischer Töpfer
 Hermaios-Maler, attisch-rotfiguriger Vasenmaler